Бокоба има више значења:

 Општина Бокоба (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Бокоба (Бокоба, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику